Lewis Gibson (ur. 1994) – brytyjski łyżwiarz figurowy
 Lewis Gibson (ur. 2000) – angielski piłkarz

Zobacz też 
 H. Lou Gibson